Indignazione, sentimento o emozione
 Indignazione (Indignation, 2008), romanzo dello scrittore statunitense Philip Roth
Indignazione (Indignation) – film del 2016 diretto da James Schamus

Pagine correlate 
 Indignados, movimento politico-sociale che basava la sua protesta sull'indignazione sociale.